Râul Valea Cărbunelui se poate referi la:

 Valea Cărbunelui - afluent al râului Rădoteasa
 Valea Cărbunelui - afluent al Râul Homorod

Vezi și 
 Râul Cărbunele (dezambiguizare)
 Râul Cărbunari (dezambiguizare)

 Râul Valea Cărbunii
 Râul Valea Cărbunarului
 Râul Valea Cărbunarilor

Toponime românești